

Населені пункти та їхні частини
 Млинув — село в гміні Клодзко Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Млинув — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Млинув — село в гміні Острув-Велькопольський Островського повіту Великопольського воєводства
 Млинув — частина міста Пшемкув у Польковицькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Млинув — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві

Примітки